Bont ist der Familienname folgender Personen:

 Ad de Bont (* 1949), niederländischer Dramatiker und Regisseur
 Debbie Bont (* 1990), niederländische Handballspielerin
 Jan de Bont (* 1943), niederländischer Kameramann, Filmregisseur und Filmproduzent

Bont bezeichnet
 Bont (Sportartikel), australischer Ausrüster für Inline-Skater

BoNT ist die Abkürzung für Botulinum-Neurotoxin, ein starkes Nervengift, siehe Botulinumtoxin

Siehe auch:
 Bondt
 Bond
 Bontius